Ibaragi ist der Familienname folgender Personen:
 Ibaragi Noriko (1926–2006), japanische Schriftstellerin
 Ryūta Ibaragi (* 1966), japanischer Politiker und Unternehmer

Ibaragi ist außerdem eine verbreitete Fehllesung von Ibaraki ( und ), siehe Ibaraki (Begriffsklärung).